"Breitenbach" pode ser:
 Breitenbach, comuna francesa do Baixo-Reno
 Breitenbach (Renânia-Palatinado), município alemão
 Zilá Breitenbach, política gaúcha
 Breitenbach a. Herzberg, município alemão de Hesse
 Breitenbach-Haut-Rhin, comuna francesa do Alto-Reno

Desambiguações de topônimos